Red Bull 400 je svetovna serija ekstremnega teka pod pokroviteljstvom Red Bull, ki je bila ustanovljena leta 2011. Gre za najbolj ekstremen in strm 400 metrski tek navkreber po hribu na svetu. Tekmovalci z vsega sveta tečejo od dna do vrha skakalnice ali letalnice, kjer morajo premagati 400 metrov višinske razlike, z maksimalnim naklonom do 37 stopinj oziroma 75 %.

Do zdaj je serijo tekem Red Bull 400 gostilo štirinajst različnih držav: Avstrija, Slovenija, Finska, Češka, Kanada, Nemčija, Združene države Amerike, Kazahstan, Turčija, Japonska, Rusija, Norveška, Francija in Italija.

Tekme

Moški

Ženske

Sklici in opombe

Zunanje povezave 

uradna stran redbull400.com

Tek
Smučarske letalnice
Smučarske skakalnice
Športne prireditve, ustanovljene leta 2011
Red Bull